Dinocephalosaurus est un genre éteint de protosaures prolacertiformes aquatiques. Il vivait dans les mers du Trias moyen à l'Anisien, il y a environ 244 millions d'années dans ce qui est actuellement la Chine.

Une seule espèce est rattachée au genre, Dinocephalosaurus orientalis.

Description 

Le genre Dinocephalosaurus est étroitement lié avec Tanystropheus, les deux étant des protorosaures avec un cou deux fois plus long que leur corps. Dinocephalosaurus possède un minimum de 25 vertèbres cervicales, ce qui lui permet d'avoir un cou de  pour une longueur du corps d'environ . Dinocephalosaurus diffère de tous les autres protorosaures dans le fait qu'il était le seul entièrement aquatique, mais il pondait certainement ses œufs sur la terre.

Mode de vie 
La plupart des scientifiques pensent que Dinocephalosaurus vivait dans les eaux troubles de la mer où il chassait des petits poissons et des calmars. Le long cou de Dinocephalosaurus lui permettait de mettre sa tête au niveau de sa proie sans que celle-ci ne puisse voir son corps. Il pouvait aussi augmenter le volume de son œsophage car ses côtes cervicales étaient mobiles. Les scientifiques ont émis cette hypothèse car chacune de ses vertèbres cervicales avaient des apophyses transverses très prononcées pour la fixation des muscles et toutes les côtes cervicales étaient articulés près de l'extrémité antérieure des vertèbres cervicales.

Étymologie 
Dinocephalausaurus signifie « lézard à terrible tête ». On lui a attribué ce nom car le premier spécimen retrouvé n'était représenté que par un crâne.

Classification 
Dinocephalosaurus est classé comme un protorosaure mais c'est encore un problème non résolu qui ne peut être confirmé que par de nouvelles preuves et de nouvelles recherches. L'attribution actuelle est liée à Tanystropheus parce qu'ils ont des caractéristiques anatomiques similaires. Ces caractéristiques sont un évidement narial dans le crâne, l'allongement du cou dont les vertèbres cervicales sont associées avec les côtes cervicales.

Fossiles 
Le premier fossile de Dinocephalosaurus était un crâne découvert près de Xinmin dans la province du Guizhou, en Chine en 2002. Un deuxième spécimen trouvé au même endroit contenait la tête et une grande partie du squelette postcranial, moins la queue.

Notes et références

Références 

Genre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Tétrapode du Trias
Vertébré du Trias moyen
Prolacertiformes
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2003